

Інвуд — місто, штат Айова
 Інвуд — переписна місцевість, штат Флорида
 Інвуд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Інвуд — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія